Ascotis artemis är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1897. Ascotis artemis ingår i släktet Ascotis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
artemis